Э́стрин — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 
 Эстрин, Дебора (род. 1959) — профессор информатики в Корнелл-тех, технологическом кампусе Корнеллского университета. 
 Эстрин, Джеральд (1921—1995) — учёный в области информатики.
 Эстрин, Залман Наумович (1906—1982) — артист оперетты.
 Эстрин, Леонид Самойлович (1908—1972) — советский украинский кинорежиссёр.
 Эстрин, Михаил Зальманович (1947—2011) — российский скрипач, дирижёр и педагог.
 Эстрин, Самуэль Ефимович (1893—1976) — революционный деятель, публицист, журналист.
 Эстрин, Юрий Захарович (род. около 1947) — советский и австралийский учёный-материаловед.
 Эстрин, Яков Борисович (1923—1987) — советский шахматист, международный мастер, гроссмейстер ИКЧФ.